Der Dr. Gabriele Strecker Preis wird zum Gedenken an die Ärztin, Journalistin und Politikerin Gabriele Strecker an Persönlichkeiten, Projekte oder Initiativen verliehen, die ein herausragendes gesellschaftspolitisches Engagement für Frankfurt am Main und die Region leisten. Gestiftet wurde der Förderpreis vom Soroptimist-Club Frankfurt am Main. Die Auszeichnung ist mit 2.500 Euro dotiert und wird seit 2002 im Turnus von zwei Jahren verliehen wird.

Preisträgerinnen 
 2002: Ursula Hillmann, Fotografin
 2004: Ulrike Helmer, Verlegerin
 2006: Eva Brinkmann to Broxten, Frauenforscherin, Stifterin „Maecenia“ für Frauen in Wissenschaft und Kunst
 2008: Schwester Sigrid Ehrlich, Franziskanerin, Ordensschwester
 2010: Virginia Wangare Greiner, Sozialarbeiterin
 2012: Steffi Jones, Fußballerin, Direktorin des DFB, Bundestrainerin
 2014: Anne Bohnenkamp-Renken, Literaturwissenschaftlerin
 2016: Susanne Gaensheimer, Direktorin des Museums für Moderne Kunst (MMK)
 2018: Nadia Qani, Unternehmerin und Gründerin eines kultursensiblen Pflegedienstes
 2021: Elisa Klapheck, Rabbinerin und Professorin am Zentrum für Komparative Theologie und Kulturwissenschaften der Universität Paderborn

Einzelnachweise 

Auszeichnung_(Frankfurt_am_Main)
Frauenförderpreis
Preis nach Namensgeber
Erstverleihung 2002
Soroptimist